«Врачи» — ежедневная телепрограмма о здоровье и актуальной медицине. Выходит на «Общественном телевидении России». Ведущий передачи — доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Напалков Дмитрий Александрович.

История

Рубрики

Примечания

Ссылки 
 страница телепередачи «Врачи».

Медицинские телепередачи